Чкаловский сельский совет (укр. Чкаловська сільська рада) — многозначный термин.

 Чкаловский сельский совет — входит в состав Великоалександровского района Херсонской области Украины.
 Чкаловский сельский совет — входит в состав Весёловского района Запорожской области Украины.
 Чкаловский сельский совет — входит в состав Криворожского района Днепропетровской области Украины.
 Чкаловский сельский совет — административно-территориальная единица, расположенная на севере Нижнегорского района Крыма.
 Чкаловский сельский совет — входит в состав Никопольского района Днепропетровской области Украины.
 Чкаловский сельский совет — входит в состав Новотроицкого района Херсонской области Украины.
 Чкаловский сельский совет — входит в состав Приазовского района Запорожской области Украины.

См. также 
 Чкаловский сельсовет
 Чкаловское сельское поселение